Anton Rösler, noto come Antonio Rosetti – compositore e contrabbassista ceco
 Philipp Rösler – politico tedesco
 Sascha Rösler – calciatore tedesco
 Uwe Rösler – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco